Samsung SCH-X250 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-X580
 Samsung SGH-T500
 Samsung SCH-X800
 Samsung SCH-X350
 Samsung SCH-X430

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-X250&la=en&col=wu+ws+download&tabpage=1&radio=1&select=0&x=11&y=11 

X